Shotton (civil parish) – civil parish w hrabstwie Durham (Anglia)
 Shotton Colliery
 Shotton (Easington) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Shotton (Sedgefield) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Shotton (Teesdale) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Shotton (Northumberland) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Shotton – miejscowość w Walii, w Flintshire
 Shotton – stacja kolejowa w miejscowości Shotton, w hrabstwie Flintshire, w Walii